ШУВА’ТОВ Анатолий Иванович (род. 20.7.1933, с. Куземино Нижегородской обл.) - певец, заслуженный артист РСФСР (1974).

Биография и творчество 
Шуватов закончил Пензенское музыкальное училище и Саратовскую консерваторию (1963). С 1965 по настоящее время Шуватов - артист Пензенской филармонии.

Шуватов ранее много выступал от московского Росконцерта во всех областных центрах России, а также за рубежом - в Венгрии и Чехословакии. Шуватов пел с симфоническими оркестрами Нижнего  Новгорода, Саратова, Ульяновска. В репертуар Шуватова входят арии из опер, русские народные песни, старинные романсы, романсы М. И. Глинки, П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова.

Литература 
 Пензенская энциклопедия. М., 2001.
 Мысяков А. Если ты певец // Пензенская правда, 27.03.1982.
 Савин О. М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.